Tellechea ou Tellechéa est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Teilaetxea et qui signifie « la maison (toit de maison) en tuile – la tuilerie ».

Patronymes 
 Joseph Tellechéa est un footballeur français ;
 Raphaël Tellechéa est un ancien footballeur français ;
 José Ignacio Tellechea Idígoras est un historien, théologien, prêtre catholique et académicien basque espagnol ;
 Domingo Perurena Tellechea est un ancien coureur cycliste basque espagnol.

Notes et références